Cavani pode referir-se a:
 Edinson Cavani – futebolista uruguaio
 Liliana Cavani – diretora e roteirista italiana

Desambiguações de sobrenomes